

Україна 
 Гагарінський район — Севастополь

Росія 
 Гагарінський район — Москва, Південно-Західний адміністративний округ
 Гагарінський район — Смоленська область